Schleyer:
 Johann Martin Schleyer (1831  1912)
 Hanns-Martin Schleyer (1915  1977), um empresário alemão
 o Hanns-Martin-Schleyer-Halle, uma arena multi-uso localizada na cidade de Stuttgart

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões